Амсдорф:

 Амсдорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Амсдорф, Николаус (1483—1565) — ближайший друг и сотрудник Мартина Лютера.